Палі́й — той, хто зробив підпал; у переносному сенсі — той, хто підбурює на що-небудь; підбурювач
 Па́лій або па́ллій, па́ліум — елемент католицького літургійного облачення
 «Палій» — бронепотяг

Прізвище 

Палій — українське прізвище.
 Палій Андрій (1893—1961) — поручник УГА.
 Палій Андрій Миколайович (1971—2022) — заступник командувача Чорноморського флоту РФ, капітан 1-го рангу, учасник російсько-української війни.
 Палій-Неїло Борис Васильович (1878—1956) — полковник Армії УНР (генерал-хорунжий в еміграції).
 Палій Володимир Васильович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Палій Віктор Миколайович ( 1949) — Голова Партії патріотичних сил України, генерал-полковник запасу.
 Палій Гордій Кіндратович ( 1936) — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, академік.
 Палій Іван Єгорович (1947—2009) — будівельник, Герой України
 Палій Ігор Орестович ( 1963) — Український художник.
 Палій Ліда ( 1926) — українська поетеса, малярка, мандрівник, автор популярних подорожніх нотаток.
 Палій Максим Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Палій Микола ( 1911—1994) — перекладач, романіст-еспаніст.
 Палій Михайло
 Палій Михайло (підполковник) (* ? — † ?) — підполковник Армії УНР.
 Палій-Сидорянський Михайло (* 1895 — † 1963) — полковник Армії УНР.
 Палій Михайло Михайлович (1913—2010) — український історик, доктор історичних наук, професор, громадський діяч.
 Палій Олександр Андрійович ( 1974) — український експерт-політолог, автор статей на історичну тематику.
 Палій Олександр Володимирович (1969—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Палій Семен (бл. 1643 — 1710) — полковник білоцерківський, керівник національно-визвольної боротьби українського народу.

Див. також 
 Палійчук (прізвище)
 Палійове — селище в Україні, Піщанському районі Вінницької області.
Українські прізвища